Саутхолд се може односити на:

 Саутхолд (Њујорк), град
 Саутхолд (насеље, Њујорк), насељено место без административног статуса